Municipio de Carpenter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carpenter (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Carpenter (condado de Jasper, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Carpenter (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.